Jankovič ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Jankovič (* 1991), slowakischer Eishockeyspieler
 Franc Jankovič (1871–1934), Politiker und Mediziner
 Jozef Jankovič (1937–2017), slowakischer Bildhauer
 Vojtech Jankovič (1928–1993), tschechoslowakischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Jankovic
 Jankovich
 Jankowitsch
 Yankovic
 Jankovics
 Janković